Polybrachia mexicanum är en ringmaskart som beskrevs av Adegoke 1967. Polybrachia mexicanum ingår i släktet Polybrachia och familjen skäggmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skäggmaskar
mexicanum